Malle kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Malle, kommun i Flandern, Provincie Antwerpen,

Italien 

 Malle (ort), Lazio, Provincia di Frosinone,

Marshallöarna 

 Malle (ö), Likiep, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar